

Cinema 
 Stridulum (The Visitor) – film del 1978 diretto da Giulio Paradisi
 Visitor (The Visitor) – film del 2002 diretto da William Shatner
 L'ospite inatteso (The Visitor) – film del 2007 diretto da Thomas McCarthy

Letteratura 
 L'Ospite (The Visitor) – libro di K.A. Applegate della serie Animorphs
 Via di fuga (The Visitor) – romanzo di Lee Child del 2000
 La visitatrice (The Visitor) – romanzo di Maeve Brennan del 2000

Musica 
 The Visitor – album di Mick Fleetwood del 1981
 The Visitor  – album degli Arena del 1998
 The Visitor  – album di Jim O'Rourke del 2009
 The Visitor  – album degli UFO del 2009
 The Visitor – album di Neil Young del 2017

Televisione
The Visitor  – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1997 al 1998
The Visitor  – titolo della distribuzione in syndication della serie televisiva statunitense The Doctor
Il visitatore (The Visitor) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine